Rubén Romano puede referirse a:

 Rubén Enrique Romano (1925–2005), artista y crítico uruguayo;
 Rubén Omar Romano (1958–), futbolista argentino–mexicano (profesional durante 1978–1996).

en:Rubén Romano